Брюмка (ительм. Кыгажчу) — река на полуострове Камчатка в России. Длина реки — 86 км площадь водосборного бассейна — 810 км².

Протекает по территории Соболевского района Камчатского края. Впадает в Охотское море.

Названа русскими казаками по имени ительмена Брюмки, жившего у реки.

В водах Брюмки осуществлялся вылов сёмги, кунжи, микижи.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 9 км: Чунушка
 18 км: Левая
 21 км: Правая
 39 км: река без названия
 47 км: река без названия
 50 км: река без названия
 53 км: река без названия
 57 км: река без названия
 65 км: река без названия

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу. Код объекта в государственном водном реестре — 19080000212120000028680.

Примечания 

Реки, впадающие в Охотское море
Реки Соболевского района